św. Eustochia Esmeralda Calafato (1434-1485) – włoska klaryska, mistyczka
 bł. Eustochia Bellini (1444-1469) – włoska benedyktynka

Zobacz też:
 św. Eustochium